Цоргонь лига 2003/2004 годов () — 11-й сезон чемпионата Словакии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Словакии на rsssf.com

2003/2004
Словакия
Словакия
Спорт в Словакии в 2003 году
Спорт в Словакии в 2004 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2003/2004